Ključ kan syfta på följande platser:

Bosnien och Hercegovina 

 Ključ (ort i Bosnien och Hercegovina, Federationen Bosnien och Hercegovina, lat 44,53, long 16,78), 
 Općina Ključ (kommun i Bosnien och Hercegovina), Federationen Bosnien och Hercegovina, 
 Opština Ribnik, kanton, Republika Srpska,

Kroatien 

 Ključ Brdovečki, ort, Zagrebs län, 
 Ključ (ort i Kroatien, Varaždin), 

Robotskapade Bosnien och Hercegovinaförgreningar
Robotskapade Kroatienförgreningar